

Personen 
 Mick Sweda, Amerikaans musicus
 Joseph Sweda, Amerikaans politicus

Zaken 
 Sweda (bedrijf), fabrikant van kasregisters, tegenwoordig onderdeel van Litton Industries
 Sweda-massage, een Tibetaans-boeddhistische lichaamsmassage